Csehország
 Unín, település a Brno-vidéki járásban
 Lengyelország
 Unin, település a Mazóviai vajdaságban
 Unin, település a Nyugat-pomerániai vajdaságban
 Szlovákia
 Nagyúny (1899-ig Unin, szlovákul Unín), település a Nagyszombati kerületben, a Szakolcai járásban